Il rivoluzionario (The Revolutionary) – film del 1970 diretto da Paul Williams
Il rivoluzionario (The Revolutionist) – romanzo di Robert Littell del 1988